El término El beso de la muerte puede referirse a:
 El beso de la muerte, película española de 1917.
 El beso de la muerte, película estadounidense de 1947.
 El beso de la muerte, fotografía de 1957.
 El beso de la muerte, escultura sita en Barcelona.